Чайний пакетик — паперова торбинка, яка містить чай для швидкого заварювання в окропі.
 Тібеггінг — окрема форма здійснення оральних статевих зносин